Jean-Jules Jacott (1812-1894), dessinateur et graveur français ;
 Carlos Jacott (1967-), acteur de cinéma et de télévision américain.